Cylicocyclus är ett släkte av rundmaskar. Cylicocyclus ingår i familjen Strongylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Cylicocyclus